Адамич () — словенская и хорватская фамилия. Известные носители:

 Де Адамич, Андреа (; род. 1941) — итальянский автогонщик.
 Адамич, Боян (1912—1995) — композитор, дирижёр, пианист, джазмен. 
 Адамич, Луис (1899 — 1951) — американский писатель, переводчик словенского происхождения.
 Адамич, Эмил (1877 — 1936) — композитор, профессор консерватории в Любляне.